Borda de Servent, borda del poble de Gurp, del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà
 Borda de Servent, borda del poble de Rivert, del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà